, un biologiste suédois spécialisé en biologie moléculaire des plantes ;
 (1985-), un joueur de football suédois.